Змагання зі сноубордингу в дисципліні паралельний гігантський слалом серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбудуться 8 лютого 2022 року в Сніговому парку Геньтін у Чжанцзякоу.

Чинний олімпійський чемпіон - Невін Галмаріні. Також кваліфікувалися володар срібної медалі Ігор-2018 Лі Сан Хо і бронзовий медаліст Жан Кошир. Штефан Баумайстер очолював залік Кубка світу 2021–2022 після 5-ти змагань з паралельного гігантського слалому, що відбулися перед Олімпійськими іграми. На 2-му та 3-му місцях розташувалися Лі та Дмитро Логінов. Логінов виграв Чемпіонат світу 2021 року, а Роланд Фішналлер і Андрій Соболєв здобули, відповідно, срібну та бронзову медалі.

Кваліфікація

Результати

Кваліфікаційні спуски

Раунд на вибування

Примітки